El término Vasilivka puede referirse a:

Ucrania 
Vasilivka (Berezivka), pueblo en el raión de Berezivka, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Bolgrad), pueblo del municipio de Vasilivka en el raión de Bolhrad, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Izmaíl), pueblo en el raión de Izmaíl, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Krasnosilka), pueblo del municipio de Krasnosilka en el raión de Odesa, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Pavlivka), pueblo del municipio de Pavlivka en el raión de Bolhrad, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Vyhoda), pueblo del municipio de Vigoda en el raión de Odesa, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Zajarivka), pueblo del municipio de Zajarivka en el raión de Rozdilna, óblast de Odesa (Ucrania).
Vasilivka (Zaporiyia), ciudad situada en el óblast de Zaporiyia (Ucrania).